Велуте () — соус на основе ру и бульона. Введён в XIX веке Мари-Антуаном Каремом, как один из четырёх основных соусов французской кухни, наряду с соусами бешамель, эспаньоль и аллеманд. Позднее, благодаря Огюсту Эскофье, к ним добавились томатный соус, майонез, голландский соус.

Приготовление 
Велуте готовится на основе золотистой ру и светлого куриного или телячьего бульона () или рыбного бульона с добавлением соли, молотого чёрного перца. Обычно готовый соус именуют по названию бульона, послужившего основой: куриный (), рыбный () велуте или велуте из телятины ().

Применение 
Велуте используется как самостоятельный соус к птице или рыбе, либо как основа для других соусов.

Литература 
 
 
 

Французские соусы
Основные соусы французской кухни
Горячие соусы
Блюда по алфавиту